Janne Korhonen (ur. 30 listopada 1996 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lieksan Hiihtoseura, medalista mistrzostw kraju.

Jego brat, Ville Korhonen, również jest skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
W FIS Cup zadebiutował w marcu 2013 w Oberstdorfie, zajmując 56. miejsce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w sierpniu tego samego roku w Kuopio, a w marcu 2014 wystąpił w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Falun. W sierpniu 2015 dwukrotnie zajął miejsce w najlepszej trzydziestce konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zajmując 42. miejsce w konkursie indywidualnym.

W listopadzie 2016 został brązowym medalistą indywidualnym mistrzostw Finlandii na skoczni normalnej. Wystąpił również w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata na Rukatunturi, nie uzyskując jednak awansu do konkursu głównego. W lutym 2017 dwukrotnie zajął miejsca w pierwszej dziesiątce w słabo obsadzonych zawodach Pucharu Kontynentalnego w Erzurum.

26 listopada 2017 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 48. miejsce w Ruce. W październiku 2018 zdobył brązowy medal letnich mistrzostw kraju w konkursie drużynowym na skoczni normalnej.

W lipcu 2019 roku zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Korhonena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Kuopio
Urodzeni w 1996